Tabart ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Tabart (* ca. 1767/8; † 1833), Londoner Buchhändler und Eigentümer der Juvenile Library (Kinderbücher und Märchen) in der Bond Street
 Deborah Tabart, australische Umweltschützerin
 Pierre Tabart (1645–1716), französischer Komponist des Barock

Siehe auch: Tabard, Tabar